Bates Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bates Knob (Arkansas)
 Bates Knob (Kentucky)